Mistrzostwa Świata Kobiet w Curlingu 1993 odbyły się między 28 marca a 4 kwietnia 1993 w szwajcarskiej Genewie, w Patinoire des Vernets.

Tytuł mistrzów świata po czterech latach przerwy zdobyły Kanadyjki (Sandra Peterson) pokonując w finale Niemki (Janet Strayer) 5:3. Brązowe medale po porażkach w półfinałach zdobyły Norweżki (Dordi Nordby) i Szwedki (Elisabet Johansson).



Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał

Półfinały

Tie-breaker

Round Robin

Klasyfikacja
Po sesji 9.:

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Bibliografia 
Mistrzostwa na stronach Światowej Federacji Curlingu

1993
1993 w curlingu
Curling w Szwajcarii
Sport w Genewie
Szwajcaria w XX wieku
1993 w Europie